Hallbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Tatjana Hallbaum (*en 1971), deutsche Fotografin und Kommunikationsdesignerin

Hallbaum steht für:

 Bankhaus Hallbaum, deutsche Privatbank